Nemesis Divina — третий студийный альбом норвежской блэк-металической группы Satyricon, вышедший в 1996 году,

Nemesis Divina наряду с дебютным альбомом Dark Medieval Times считается высшим достижением группы. На песню «Mother North» был снят клип, в котором авторы использовали мелодии Танца рыцарей из балета Ромео и Джульетта и увертюры «O Fortuna» из Carmina Burana. В записи альбома принимали участие музыканты Darkthrone Kveldulv (Nocturno Culto) (в качестве сессионного музыканта) и Herr Nagell (Fenriz) (он написал текст «Du Som Hater Gud»).

Бюджет альбома составлял 120 тысяч норвежских крон (двадцать тысяч долларов).

Список композиций

Участники записи 
 Сатир — вокал, гитара, бас-гитара, клавишные
 Kveldulv (Nocturno Culto из Darkthrone) — гитара
 Фрост — ударные
 Bratland — клавишные
 Nebelhexe — речь на «The Dawn Of A New Age»

Ссылки 
 Nemesis Divina на официальном сайте Satyricon 

Альбомы Satyricon
Альбомы Century Media Records